Campeonato Uruguayo de Fútbol 2004 puede referirse a:

 el campeonato 2004 de la Primera División;
 el campeonato 2004 de la Segunda División;
 el campeonato 2004 de la Liga Metropolitana Amateur.